Kalvoda ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Kalvoda (1875–1934), tschechischer Maler
 Antonín Kalvoda (1907–1974), tschechischer Bildhauer
 Jan Kalvoda (* 1953), tschechischer Politiker
 Leoš Kalvoda (* 1958), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Robert Kalvoda (1926–2011), tschechischer Elektrochemiker